Lee Jinman, né le  à Toronto en Ontario au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Palmarès 
 Champion de Suisse avec le HC Davos en 2009 et 2011

Anecdotes 
 Il s'en va disputer les play-offs 2009 avec le HC Davos, au bout desquels le club grison est le premier à devenir Champion de Suisse en remportant toutes ses séries au .

Distinctions 
 Vainqueur de la Challenge Cup (03-04 Nottingham Panthers)
 Meilleur pointeur de LNB en 2005-2006
 Meilleur buteur de LNB en 2005-2006
 Meilleur passeur de LNB en 2005-2006

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Centennials de North Bay|| LHO|| 66|| 31|| 66|| 97|| 33|| 18|| 18|| 19|| 37|| 8
|-
| 1994-1995|| Centennials de North Bay|| LHO || 63|| 39|| 65|| 104|| 41|| 6|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
| rowspan="2"|1995-1996|| Centennials de North Bay|| LHO || 38|| 19|| 33|| 52|| 23||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Whalers de Détroit || LHO || 26|| 10|| 35|| 45|| 26|| 17|| 6|| 15|| 21|| 16
|-
| 1996-1997|| K-Wings du Michigan|| LIH|| 81|| 17|| 40|| 57|| 65|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1997-1998|| Bombers de Dayton|| ECHL|| 4|| 1|| 3|| 4|| 23||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998|| K-Wings du Michigan||  LIH|| 61|| 6|| 19|| 25|| 54||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1998-1999|| K-Wings du Michigan||  LIH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 52|| 11|| 23|| 34|| 36||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1998-1999|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 9|| 2|| 2|| 4|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1999-2000|| Aeros de Houston|| LIH|| 5|| 1|| 2|| 3|| 7||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1999-2000|| Pride de Pee Dee || ECHL|| 12|| 0|| 3|| 3|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Bandits de Jackson|| ECHL|| 44|| 19|| 32|| 51|| 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="3"|2000-2001|| Bandits de Jackson|| ECHL|| 10|| 2|| 4|| 6|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Titans de Trenton|| ECHL|| 15|| 2|| 8|| 10|| 18||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| RiverBlades de l'Arkansas || ECHL|| 34|| 11|| 26|| 37|| 26|| 6|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2001-2002|| Nottingham Panthers|| BISL|| 41|| 9|| 31|| 40|| 78|| 6|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2002-2003|| Nottingham Panthers || BISL|| 32|| 12|| 24|| 36|| 18|| 15|| 4|| 19|| 23|| 6
|-
| 2003-2004|| Nottingham Panthers || EIHL || 26|| 20|| 27|| 47|| 34|| 4|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2003-2004|| Timrå IK|| Elitserien|| 30|| 1|| 6|| 7|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 48|| 14|| 36|| 50|| 38||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| HC Sierre|| LNB|| 42|| 41|| 62|| 103|| 50|| 17|| 5|| 24|| 29||10 
|-
| rowspan="3"|2006-2007|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 22|| 2|| 8|| 10|| 37||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| HC Sierre||  LNB|| 22|| 22|| 35|| 57|| 20|| 5|| 5|| 4|| 9||4 
|-
|| HC Viège|| LNB||- ||- ||- ||- ||- || 6|| 3|| 1|| 4||6 
|- 
| rowspan="2"|2007-2008|| HC Sierre|| LNB|| 44|| 27|| 62|| 89|| 34|| || || || || 
|-
|| Lausanne HC|| LNB|| 1|| 1|| 2|| 3|| 2|| 2|| 1|| 2|| 3||0 
|-
| rowspan="2"| 2008-2009|| HC Sierre|| LNB|| 41|| 26|| 59|| 85|| 50|| 6|| 3|| 4|| 7||6 
|-
|| HC Davos|| LNA||- ||- ||- ||- ||- || 15|| 6|| 3|| 9||6
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| HC Sierre|| LNB|| 35|| 21|| 46|| 67|| 20|| 7|| 4|| 5||9||4
|-
|| HC Bienne|| LNA||- ||- ||- ||- ||- || 4|| 1|| 1|| 2||2
|-
| rowspan="2"|2010-2011|| HC Sierre|| LNB|| 43|| 30|| 52|| 82|| 26|| 4|| 0|| 3||3||4
|-
| HC Davos|| LNA||- ||- ||- ||- ||- || 5|| 4|| 1|| 5||4
|-
| rowspan="2"|2011-2012|| HC Sierre|| LNB|| 32|| 18|| 26|| 46|| 12|| || || || ||
|-
| HC Davos|| LNA||4 || 2|| 1|| 3|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2012-2013|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 50|| 27|| 47|| 74|| 24|| 7|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
|2013-2014|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 44 || 12 || 27 || 39 || 14 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4

Références

Naissance en janvier 1976
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur des Whalers de Détroit
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur du Pride de Pee Dee
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des RiverBlades de l'Arkansas
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Timrå IK
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du HC Sierre
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Attaquant de hockey sur glace